Hanae (; нар. 27 лютого 1994, Префектура Фукуока) — японська співачка.

Дискографія

Сингли

Альбоми

Відеографія

Музичні відео

Фільмографія

Аніме

Примітки

Посилання 

 Universal Music Japan Official Profile  — Universal Music Japan

Народились 1994
Персоналії:Фукуока
Автори-виконавці Японії